Joseph Edison Adams (1903 ou 1904 - 1981 ) foi um botânico  norte-americano.

Ligações externas
  

Botânicos dos Estados Unidos